Urbana Arruda Brasil é uma orquestra de música popular brasileira, formada em São Paulo, no ano de 1994, pelo saxofonista Dário Arruda, filho do maestro Antonio Arruda.

Orquestras do Brasil
Bandas formadas em 1994
Bandas de São Paulo (estado)
Bandas de música popular brasileira